3 miejscowości w Polsce: 
 Żółwiniec – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn
 Żółwiniec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Markusy 
 Żółwiniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Żółwiniec – poprzednia nazwa wsi Żółwieniec w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin